Faire pode ser:

Laissez-faire - expressão em língua francesa ("laissez faire, laissez aller, laissez passer"), que é uma frase relatiava ao livre-comércio.
Savoir-faire - também nomeado como conhecimento processual, é o conhecimento de como executar alguma tarefa.
Et s'il fallait le faire - uma canção interpretada por Patricia Kaas, que representá a França no Festival Eurovisão da Canção 2009.

Desambiguação